Raney ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Raney-Norman (* 1980), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Della H. Raney (1912–1987), afroamerikanische Krankenschwester
 Doug Raney (1956–2016), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Jimmy Raney (1927–1995), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 John Henry Raney (1849–1928), US-amerikanischer Politiker
 Murray Raney (1885–1966), US-amerikanischer Maschinenbauingenieur
 Wayne Raney (1921–1993), US-amerikanischer Old-Time- und Country-Musiker

Raney bezeichnet:
 Raney-Nickel, fester Industrie-Katalysator, entwickelt von Murray Raney
 Raney Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Rainey
 Gerald McRaney